Arthur Martin est un nom notamment porté par :
 Arthur Martin (1855-1907), journaliste français ;
  (1889–1961), peintre canadien ;
  (?-1996), espion britannique.

Voir aussi 
 Arthur Martin, marque française d'électroménager appartenant au Groupe Electrolux